Jurung, Hone (헌애) korjói királyné sírja
 Jurung, Jedzsong korjói király sírja
 Jurung, Szundzsong koreai császár sírja